Franz Gschnitzer ist der Name folgender Personen:

* Franz Gschnitzer (Jurist) (1899–1968), österreichischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker (ÖVP)
 Franz Gschnitzer (Mediziner) (1929–2014), österreichischer Chirurg und Hochschullehrer